Take No Prisoners () — четвёртый студийный альбом американской группы Molly Hatchet, исполняющей южный рок, выпущенный в 1981 году на лейбле Epic Records. Это второй и последний альбом с вокалистом Джимми Фарраром, заменившим ушедшего Дэнни Джо Брауна.

Запись альбома проходила на Багамских островах и в Лос-Анджелесе. В качестве бэк-вокалистки на записи отметилась актриса и певица Кэти Сагал, позже получившая известность в ситкоме «Женаты… с детьми» и телесериале «Сыны анархии».

Обложка альбома была нарисована художником Борис Вальехо специально для группы в 1981 году и получила название «Molly Hatchet». На ней изображены участники группы, выполненные в фэнтези стилистике.

Take No Prisoners был выпущен в ноябре 1981 года и достиг 36 места в чарте Billboard 200. Песня «Power Play» попала на 96 место в Billboard Hot 100 и продержалась в чарте две недели. Две другие песни «Bloody Reunion» и «Lady Luck» заняли 31 и 46 места в чарте Hot Mainstream Rock Tracks, соответственно.

Альбом встретили более прохладно чем предыдущий, однако группа продолжала оставаться мощной концертной единицей. Вскоре после выпуска альбома, группу покидает басист и один из основателей Баннер Томас.

Песня «Long Tall Sally» является кавер-версией Литл Ричарда, вышедшей на его дебютном альбоме Here’s Little Richard.

Список композиций 
 «Bloody Reunion» (Джимми Фаррар, Дуэйн Роланд, Дэйв Хлабек, Баннер Томас) — 4:00
 «Respect Me in the Morning» (Фаррар, Роланд) — 3:22
 «Long Tall Sally» (Роберт Блэкуэлл, Энотрис Джонсон, Ричард Пенниман) — 2:56
 «Loss of Control» (Брюс Крамп, Роланд, Томас) — 3:31
 «All Mine» (Томас) — 4:00
 «Lady Luck» (Хлабек) — 3:36
 «Power Play» (Стив Холланд) — 3:50
 «Don’t Mess Around» (Роланд, Томас) — 3:01
 «Don’t Leave Me Lonely» (Крамп, Холланд) — 3:59
 «Dead Giveaway» (Хлабек) — 3:28

Участники записи 
 Джимми Фаррар — вокал
 Дэйв Хлабек — гитара, слайд-гитара
 Стив Холланд — гитара
 Дуэйн Роланд — гитара, слайд-гитара
 Баннер Томас — бас-гитара
 Брюс Крамп — ударные

Дополнительно
 Джей Уиндинг — клавишные
 Паулино да Коста — конга
 Духовая секция Tower of Power — духовые на «Bloody Reunion» и «Lady Luck»
 Минди Стерлинг, Лори Боно, Кэти Сагал — бэк-вокал
 Джойс «Baby Jean» Кеннеди — дополнительный вокал на «Respect Me in the Morning»
 Том Верман — продюсер, перкуссия
 Пэт Армстронг — исполнительный продюсер
 Гари Лэдински — инженер, микширование
 Кэри Приткин — ассистент инженера
 Джордж Марино — мастеринг
 Борис Вальехо — обложка

Чарты 
Альбом — Billboard (США)

Синглы — Billboard (США)

Примечания 

Альбомы Molly Hatchet
Альбомы Epic Records